La Latvijas Basketbola Līga 2010-2011 è stata la 20ª edizione del massimo campionato lettone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del VEF Rīga.

Regular season

Playoffs

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2010-2011